W biologii: Białko błonowe przenoszące inne cząsteczki lub jony z jednej strony błony plazmatycznej na drugą. Białka transportowe biorą udział w dyfuzji ułatwionej i procesach transportu aktywnego
 Określenie to jest często używane do nazywania pojazdów mechanicznych (przeważnie kołowych) służących do przewożenia rozmaitych ładunków, towarów; zwykle używane w terminologii militarnej
 Transporter – amerykański film produkcji z 2002 roku w reżyserii Corey Yuena i Louisa Leterriera
 Transporter – seria filmów
 transporter – rodzaj kolejowego wąskotorowego wagonu towarowego do przewozu kompletnych wagonów normalnotorowych
 Volkswagen Transporter – samochód dostawczy
 Transporter – fikcyjne urządzenie, umożliwiające teleportacje znane główne z serii Star Trek
 Transporter – album zespołu ΠR2